Хлори́д хро́ма:
 Хлорид хрома(II) — CrCl
 Хлорид хрома(III) — CrCl
 Хлорид хрома(IV) — CrCl

хром
Галогениды металлов